Фрост има више значења:
 Фрост (Тексас)
 Фрост (Минесота)